Kostel (gemeente), gemeente in Slovenië
 Kostel (plaats), plaats in Slovenië
 Kostel (Veliko Tarnovo), dorp in Bulgarije